Rudy Kousbroek (schrijver), Nederlands schrijver (1929–2010)
 dochter Hepzibah Kousbroek, Nederlands vertaalster (1954–2009)
 zoon Gabriël Kousbroek, Nederlands illustrator (1965)
 Rudy Kousbroek (ondernemer), Nederlands ondernemer in de seksindustrie (1943–2022)